2 miejscowości w Polsce: 
 Tropie – wieś w woj. małopolskim, w pow. nowosądeckim, w gminie Gródek nad Dunajcem 
 Tropie – wieś w woj. podkarpackim, w pow. strzyżowskim, w gminie Strzyżów